Минодора, Митродора и Нимфодора (ум. 305—311) — святые, мученицы древней Церкви, пострадавшие при древнеримском императоре Галерии (293—311).

Святые девицы-хри­сти­ан­ки Минодора, Митродора и Нимфодора были родными сёстрами. От­ли­ча­ясь осо­бым бла­го­че­сти­ем, по­же­ла­ли хра­нить дев­ствен­ную жизнь и не со­при­ка­сать­ся с ми­ром. Для этого они из­бра­ли се­бе уеди­нён­ное ме­сто в пу­стыне и про­во­ди­ли свою жизнь в по­дви­гах поста и мо­лит­вы.

Сла­ва о свя­той жиз­ни де­виц ско­ро широко рас­про­стра­ни­лась, так как по их мо­лит­вам ста­ли со­вер­шать­ся ис­це­ле­ния боль­ных.

Вифин­ской об­ла­стью управ­лял в то вре­мя пра­ви­тель по име­ни Фрон­тон, ко­то­рый при­ка­зал схва­тить се­стёр и при­ве­сти к нему. Сперва Фрон­тон пытался убе­дить их от­речь­ся от Хри­ста, обе­щая боль­шие по­че­сти и на­гра­ды. Од­на­ко свя­тые сёст­ры твёр­до ис­по­ве­да­ли пред ним свою ве­ру, отвергнув все пред­ло­же­ния пра­ви­те­ля, объ­яс­нив ему, что они не до­ро­жат вре­мен­ны­ми зем­ны­ми бла­га­ми и го­то­вы уме­реть за сво­е­го Небес­но­го Же­ни­ха.

При­дя в ярость, пра­ви­тель об­ру­шил гнев на стар­шую из них — Ми­но­до­ру. Она му­же­ствен­но тер­пе­ла му­ки и, на­ко­нец, вос­клик­ну­ла: «Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, веселие серд­ца мо­е­го, на­деж­да моя, при­и­ми с ми­ром ду­шу мою!», — и с эти­ми сло­ва­ми пре­да­ла дух свой Бо­гу.

Через че­ты­ре дня при­ве­ли на суд млад­ших се­стёр Мит­ро­до­ру и Ним­фо­до­ру. Пе­ред ни­ми по­ло­жи­ли для устра­ше­ния из­ра­нен­ное те­ло Ми­но­до­ры. Де­ви­цы пла­ка­ли о ней, но бы­ли так­же непре­клон­ны. То­гда под­верг­ли ис­тя­за­ни­ям свя­тую Мит­ро­до­ру. Она скон­ча­лась, при­зы­вая до по­след­не­го вздо­ха воз­люб­лен­но­го ею Гос­по­да Иису­са Хри­ста. За­тем под­ве­ли тре­тью сест­ру Ним­фо­до­ру. Пе­ред ней ле­жа­ли те­ла за­му­чен­ных стар­ших се­стер. Фрон­тон на­де­ял­ся, что это зре­ли­ще устра­шит юную де­ви­цу. Де­лая вид, что он со­жа­ле­ет о её мо­ло­до­сти и кра­со­те, он стал лас­ко­во убеж­дать Ним­фо­до­ру по­кло­нить­ся язы­че­ским бо­гам, обе­щая вы­со­кие награды и по­че­сти. Свя­тая Ним­фо­до­ра, от­верг­нув его ре­чи, раз­де­ли­ла участь сво­их стар­ших се­стёр. Она бы­ла за­му­че­на до смер­ти уда­ра­ми же­лез­ных пру­тьев.

Те­ла свя­тых му­че­ниц хо­те­ли сжечь на ко­ст­ре, но силь­ный дождь зага­сил раз­ве­дён­ный огонь, а мол­ния опа­ли­ла Фрон­то­на и его слуг.

Хри­сти­ане взя­ли те­ла се­стёр и по­греб­ли с по­че­стью око­ло так на­зы­ва­е­мых Тёп­лых вод в Пи­фи­ях (Вифиния).

Часть мо­щей свя­тых му­че­ниц хра­нит­ся на Афоне в По­кров­ском со­бо­ре рус­ско­го Пан­те­ле­и­мо­но­ва мо­на­сты­ря, а ру­ка свя­той Мит­ро­до­ры на­хо­дит­ся на Свя­той Го­ре в мо­на­сты­ре Пан­то­кра­тор.

Память — 23 сентября (10 сентября по старому стилю).

Литература 
 
 Православный Церковный календарь 2021

Ссылки 
 
 Святые девицы Минодора, Митродора и Нимфодора

Священномученики
Христианские святые IV века
Умершие в IV веке